Лекарев — фамилия:

 Лекарев, Валерий Петрович (1909—1971) — советский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР.
 Лекарев, Василий Михайлович (1902—1955) — генерал-лейтенант.
 Лекарев, Николай Григорьевич (род. 1957) — артист театра «Ромэн».
 Лекарев, Станислав Валерьевич (1935—2010) — ветеран внешней контрразведки, полковник в отставке, историк разведки. Сын Валерия Лекарева.
 Лекарев, Филипп Андреевич (1915—1965) — Герой Советского Союза.

 Лекарева, Вера Александровна (род. 1948) — российский политический деятель.

См. также 
 Лекарево
 Лекаревка